Josip Klemenčič je ime več oseb:
 Josip Klemenčič (učitelj) (1876-1960), slovenski javni delavec, sadjarski pisec in šolski učitelj,
 Josip Klemenčič (duhovnik) (1892 - 1969),  slovenski duhovnik in skladatelj.